Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti l'1. Fußball-Club Nürnberg Verein für Leibesübungen nelle competizioni ufficiali della stagione 2008-2009.

Stagione 
Nella stagione 2008-2009 il Norimberga, allenato da Michael Oenning, concluse il campionato di 2. Bundesliga al 3º posto, vinse i play-off con l' e fu promosso in Bundesliga. In Coppa di Germania il Norimberga fu eliminato al secondo turno dal .

Rosa

Organigramma societario 
Area tecnica
 Allenatore: Michael Oenning
 Allenatore in seconda: Peter Hermann
 Preparatore dei portieri: Adam Matysek
 Preparatori atletici: Andreas Beck, Günter Jonczyk

Risultati

2. Bundesliga

Girone di andata

Girone di ritorno

Spareggio promozione-retrocessione

Coppa di Germania

Statistiche

Statistiche di squadra

Andamento in campionato

Statistiche dei giocatori

Collegamenti esterni 
 
 
 

2008-2009